Tart (film), een Amerikaanse film uit 2001
Tart (gemeente), een fusiegemeente in het Franse departmenent Côte-d'Or
Tart-l'Abbaye, een voormalige gemeente opgegaan in Tart
Tart-le-Bas, een gemeente in het Franse departmenent Côte-d'Or
Tart-le-Haut, een voormalige gemeente opgegaan in Tart